АО НПП "КлАСС" основано в 1990 году как одно из первых предприятий в Советском Союзе, целью которого являлось серийное производство элементов защиты из тонколистовых броневых сталей с использованием передовых технологий.

На сегодняшний день предприятие владеет тремя основными производственными площадками, расположенными в Москве и Московской области, общей площадью 16 000 м².

Наличие высококвалифицированного инженерно-технического и рабочего персонала, численность которого составляет более 400 человек, позволяет на высоком уровне осуществлять весь цикл производства - от изготовления комплектующих элементов до сборки готового изделия.

Предприятие имеет все необходимые лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству и реализации вооружения и военной техники.

АО НПП "КлАСС" входит в состав Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, Ассоциации разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и арамидных материалов "АРСИБ", является членом Российского союза производителей одежды (РСПО).

Продукция, разработанная и выпускаемая АО НПП "КлАСС", состоит на вооружении и поставляется в такие силовые структуры как:

-Министерство внутренних дел РФ[1];

-Федеральная служба войск национальной гвардии;

-Министерство обороны РФ;

-Федеральная служба исполнения наказаний РФ;

-Федеральная служба охраны;

-Федеральная служба безопасности;

-Федеральная служба судебных приставов.

Продукция выпускаемая АО НПП "КлАСС", производится на основе запатентованных технологий и разработок, состовляет серьезную конкуренцию отечественным и западным образцам, а по отдельным видам специальных средств не имеет аналогов.

Предприятие специализируется на разработке и производстве специальных средств, обеспечивающих личную и коллективную безопасность, таких как:

-Бронежилеты и баллистические защитные шлемы различных классов защиты;

-Штурмовые керамокомпозитные щиты;

-Средства противоударной защиты (шлемы, защитные щитки, противоударные комплекты)

-Защитные противоосколочные очки;

-Бронированные фортификационные сооружения для оборудования периметров блокпостов и специальных объектов;

-Элементы броневой защиты помещений и транспортных средств;

-Инженерные средства для разведки и разминирования.

Предприятие активно участвует в гуманитарных и благотворительных акциях, помогает детям и вдовам погибших военнослужащих.

В рамках социальной политики АО НПП "КлАСС"оказывает поддержку подмосковному подшефному детскому саду и детскому дому-интернату.

Примечания 

Средства индивидуальной защиты
Оборонные компании России